MST  kan syfta på:

MST – en tidszon som används i delar av USA, Mexiko och Kanada, se Mountain Standard Time
 MST – en rörelse i Brasilien som organiserar jordlösa bönder, se Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra 
MST - Multisystemisk terapi